Александр Джеймс Макли́н () также известный как Эй Джей Маклин (род. 9 января 1978, в городе Уэст-Палм-Бич, США) — американский музыкант, певец, участник группы Backstreet Boys.

Ранняя жизнь 
Александр Джеймс Маклин родился в городе Уэст-Палм-Бич (США) в семье . Назван Александром в честь прадедушки по отцовской линии. Его родители развелись, когда ему было 2 года. Эй Джей воспитывался матерью и её родителями (). С 5 лет он участвовал в показах в качестве модели и участвовал в театральных постановках. За 2 года он сыграл в 27 пьесах. Первая роль в профессиональном театре — постановка «Король и я» в театре-ресторане имени Бёрта Рейнольдса. C 7 лет посещал танцевальный класс. В 8 лет увлёкся кукловодством. В 9 лет снялся в одной из главных ролей в низкобюджетном фильме «Правда или вызов» () (релиз картины не состоялся). До 6 класса Эй Джей обучался в совместной начальной школе. в то же время он занимался игрой на музыкальных инструментах при церкви (фортепиано, орган).

В 1990 году семья переехала в Орландо. Эй Джей продолжил обучение в средней школе имени Дена Джона. После многочисленных прослушиваний для различных диснеевских проектов и шоу канала Николодеон и участии в проектах Welcome Freshmen и Guts, Эй Джей получил роль в комедийном сериале «Привет, милая, я дома!» (). В 13 лет поступил во Флоридскую академию драматических искусств. В мае 1992 года из объявления в местной газете стало известно о кастинге молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет в вокальную группу. Алекс стал первым участником группы Backstreet Boys, кем и является до сегодняшнего момента. После года обучения в старшей школе Эй Джей стал заниматься с репетитором параллельно выступлениям с группой. В 1996 году он получил диплом в Оцеольской старшей школе.

Карьера 
С 1992 года является участником группы Backstreet Boys. В начале карьеры группа не была популярна в Штатах, несмотря на популярность их первого сингла на радиостанциях родного для группы города Орландо. Поэтому решено было попробовать свои силы в Европе, где популярность группы стала набирать обороты. В середине девяностых Backstreet Boys стали одной из самых популярных групп на мировой сцене. В 2001 году группа были внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная подростковая вокальная команда всех времён. Продажи альбомов Backstreet Boys составляют около 200 миллионов экземпляров записей).

В 2007 году певец вместе с бывшим участником группы ’N Sync) Джейси Чейзесом написал песню для альбома Backstreet Boys «Unbreakable», позже несколько совместно написанных ими песен вошли в сольный альбом Эй Джея.

В апреле 2008 года группа отправилась в студию в Манчестере, чтобы записать написанную Маклином и Райаном Теддером (участником группы OneRepublic) песню «Undone» () для альбома «This Is Us». Ещё одна песня, написанная ими, не попала на альбом. Английский продюсер Саймон Ковелл хотел предложить «Shadows» () певице Леоне Льюис, но посчитал, что песня больше подходит бой-бэнду. Композицию записала ирландская поп-группа Westlife для своего нового альбома «Where We Are».

Альтер эго 
9 января 2000 года состоялось первое благотворительное шоу Эй Джея в городе Орландо. Выступать он решил от имени своего альтер эго — Johnny No Name (). После выступлений в рок-клубах Нью-Йорка последовал тур по Америке под названием «Nine City Swang» (). Доходы пошли в пользу благотворительного фонда каналаVH1 «Save the Music».

Сольная карьера 
В 2001 году во время интервью каналу MTV Эй Джей спел фрагмент песни «Happy», над которой он работал для сольного проекта. Во время тура группы в поддержку альбома «Never Gone» (2005—2006), Маклин неоднократно упоминал в интервью, что работает над своим сольным альбомом и одна из песен будет о его взаимоотношениях с отцом. В рамках концертного тура в поддержку «Unbreakable» каждый из участников группы исполнял сольную песню. Эй Джей выбрал динамичную «Drive by love».

В 2007—2008 году Алекс работал в студии, записывая дебютный альбом с помощью Райана Теддера (группа OneRepublic), Джейси Чейзеса (группа 'N Sync) и известного автора песен Кристиана Лундина. Стиль альбома он сам характеризует как «полностью отличающийся от стиля Backstreet Boys и являющийся отражением его внутреннего мира». В марте 2008 года с концертов в Голливуде начался его сольный тур, где использовался записанный в студии материал. Тур по странам Европы начался 15 мая в Лондоне, продолжился в Германии, Швеции, Нидерландах, Дании и Франции параллельно выступлениям Backstreet Boys.

Альбом под названием «Have it all» был выпущен 20 января 2010 года в Японии. За первую неделю продаж в Японии альбом разошёлся в количестве 4347 экземпляров и занял 34 строчку в хит-параде альбомов. Эй Джей начал работать над вторым сольным альбомом.

Личная жизнь

Алкогольная и наркотическая зависимость 
В 2000 году Эй Джей впервые обратил внимание на проблемы с алкоголем. Появились трудности в общении с коллегами по группе, начали проявляться новые черты его характера (агрессивность, склонность к частым депрессиям). Так как группа была на пике своей карьеры, возможностей справиться с появившейся зависимостью не было. Изредка он занимался с психотерапевтом. Позднее, стало ясно, что это не принесло результатов. В начале 2001 года на съёмках клипа «The Call» Эй Джей впервые попробовал кокаин. Через какое-то время Эй Джей принял решение пройти лечение от алкогольной и наркотической зависимости в медицинском центре в городе Тусон. 23 октября 2002 года Алекс считает датой окончательной победы над зависимостью. Позднее он признавался, что перенёс две передозировки.

В декабре 2003 года во время перерыва в карьере группы (2002—2004 гг.) Эй Джей Маклин принял участие в шоу Опры Уинфри, где он впервые публично рассказал о своей наркотической и алкогольной зависимости. Остальные члены группы решили поддержать его лично, их появление в студии было неожиданным для Маклина. Впервые за 2 года группа появилась на публике в полном составе. Этот эпизод посмотрело рекордное количество зрителей. Через несколько лет Эй Джей рассказал, что иногда позволяет себе принимать алкоголь.

Отношения 
В 2001 году Эй Джей был помолвлен с певицей , отношения вскоре завершились. 8 января 2010 года, во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Wasted Space в Лас-Вегасе, Алекс обручился со своей девушкой, Рошель Каридис. По сообщению журнала People, обручальное кольцо было куплено за несколько часов до предложения в соседнем ювелирном магазине в здании отеля Хард-Рок. Свадьба состоялась в одном из отелей Беверли Хиллз 17 декабря 2011 года. На концерте в Лондоне, 29 апреля 2012 года, Эй Джей объявил, что они с женой ждут первого ребёнка. 27 ноября 2012 года родилась их дочь . 19 марта 2017 года родилась их вторая дочь .

Благотворительность 
Благотворительная деятельность Эй Джея началась с пожертвования сумм в фонд канала VH1 «Save The Music». Его благотворительный фонд JNN Foundation основан в 2001 году. Название основано на аббревиатуре имени его альтер эго. Целью фонда является помощь таким организациям, как VH-1 «Save The Music» (поддержка музыкального образования в средних школах США), Lisa Merlin House (реабилитационный центр для женщин с алкогольной и наркотической зависимостью), Juvenile Diabetes Research Foundation (исследования для лечения диабета). В 2012 году Маклин был объявлен послом фонда «Save The Music».

Дискография 
 См. также Дискография Backstreet Boys

Студийные альбомы 
 Have It All (2010)

Синглы 
 Teenage wildlife

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт группы Backstreet Boys 
 
 
 
 
 
 

Музыканты Backstreet Boys
Певцы и певицы США
Музыканты по алфавиту
Персоналии:Орландо
Поп-вокалисты США